Friesland kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Friesland,

Nederländerna 

 Friesland, provins,

Tyskland 

 Landkreis Friesland, distrikt i Niedersachsen,

USA 

 Friesland, Wisconsin – ort, Wisconsin, Columbia County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar